100 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 21 lipca, a finał 22 lipca.

Mistrzynią świata została reprezentantka Kanady, Margaret MacNeil, która czasem 55,83 pobiła rekord obu Ameryk. Srebrny medal zdobyła Szwedka Sarah Sjöström (56,22), a brąz Australijka Emma McKeon (56,61).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 21 lipca o 10:45 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 21 lipca o 20:12 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 22 lipca o 20:10 czasu lokalnego.

Przypisy 

K